Likholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Likholm, Korpo, Åboland, 
 Likholm, Nagu, Åboland,

Se även
Likholmen
Lökholm

Robotskapade Finlandförgreningar